HDMS bezeichnet:
 Hizbia Dastur Mustaqil al-Sumal,  eine politische Partei in Somalia, die von 1947 bis 1969 bestand
 His/Her Danish Majesty's Ship (im Dänischen, KDM) der Königlichen Dänischen Marine

Abkürzung